169 kan avse:
169 – år
169 (artist) (född 1990) – Mio Negga, svensk-samisk-fransk musiker inom electropop.
169 (tal)